No Forró do Jackson do Pandeiro é o décimo álbum da banda Mastruz com Leite, Esse álbum é uma homenagem ao cantor Jackson do Pandeiro, que, entre os sucessos regravados pelo grupo cearense, destacam-se Falso Toureiro, Um a Um, Canto da Ema, Casaca de Couro e Forró em Limoeiro. O disco impressionou fãs e o público em geral, resultando numa vendagem de aproximadamente 210 mil cópias. Mais um disco de ouro para o Mastruz com Leite estampar as paredes da sede da SomZoom Estúdio em Fortaleza, Ceará.

Faixas 
 Falso Toureiro
 Na Base da Chinela
 O Canto da Ema
 Morena Bela
 Um a Um (1x1)
 Mané Gardino
 Quadro Negro
 Forró Quentinho
 Moxotó
 Alegria do Vaqueiro
 Casaca de Couro
 Cantiga da Perua
 Como Tem Zé da Paraíba
 Forró Em Limoeiro

Álbuns de 1996
Álbuns de Mastruz com Leite
Álbuns de forró
Álbuns em língua portuguesa
Álbuns lançados pela PolyGram
Álbuns lançados pela Universal Music Group